mannelijk voornaamwoord 'hij'
HIJ (mode), oude naam van een Nederlandse keten van modezaken voor mannen en jongens
Hij (single), cd-single uit 2007 van Loek Beernink, afkomstig van 't album Het Huis Anubis
HIJ, IATA-luchthavencode van de luchthaven van Hiroshima